

Toponyme
 Bonnefontaine, commune française du département du Jura
 Bonnefontaine, ancienne commune suisse du canton de Fribourg
 Château de Bonnefontaine, château français sur la commune d'Antrain, département d'Ille-et-Vilaine
 Abbaye de Bonnefontaine, abbaye cistercienne de Blanchefosse-et-Bay en Ardennes

Voir aussi
 Bonne-Fontaine, écart et lieu de pèlerinage de Danne-et-Quatre-Vents dans la Moselle
 La Bonne fontaine à Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence.

Homonymie de toponyme